

Geografia
 Crooks – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Dakota del Sud

Musica
 The Crooks – gruppo musicale italiano

Persone
 Evan Crooks – attore e modello statunitense
 Sammy Crooks – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Sarah Crooks – ex cestista canadese